«Капитан Ио» () — 3-D фильм, демонстрирующийся в некоторых Диснеевских парках развлечений.

Звезда фильма — Майкл Джексон. Фильм был срежиссирован Фрэнсисом Фордом Копполой, исполнительным продюсером был Джордж Лукас, хореографом Джефри Хорнадай, оператором Питер Андерсон, продюсером Расти Леморанд. Фильм снят по сценарию Лукаса, Леморанда и Копполы. Известный оператор Витторио Стораро был задействован в качестве консультанта. Демонстрация фильма началась в сентябре 1986 года. Последний показ прошёл в парижском Диснейленде 17 августа 1998 года.

Музыка 
В фильме появились две новые песни. Первая «Another Part of Me», появилась в крайне успешном альбоме Джексона Bad (1987). Вторая — «We Are Here to Change the World» официально не выпускалась до 2004 года.

Возобновление интереса 
После смерти Майкла Джексона (25 июня 2009 года) короткометражный фильм начал набирать популярность на таких сайтах как Twitter и Facebook.

В настоящее время фильм снова демонстрируется в Парижском и Токийском Диснейлендах.

Примечания

Ссылки 

 
 Captain EO информация о фильме — Скриншоты главных героев
 Captain EO на сайте WDWHistory.com
 Captain EO адаптация комикса

Вымышленные капитаны
Walt Disney
Видео Майкла Джексона
Сценарии и сюжеты Джорджа Лукаса
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Фильмы Lucasfilm
Фильмы США 1986 года
Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы